Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Tracy Austin 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Tracy Austin (finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (secondo turno)

 Bettina Bunge (primo turno)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Mima Jaušovec (semifinali)
 Anne Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1982